Hamra ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Chamra, Siedlung im besetzten Westjordanland
 Hamra (Beirut), ein Stadtteil von Beirut, Libanon
 Kafr Hamrah, Ort im nördlichen Syrien
 Hamra (Gotland), Ort auf Gotland
 Hamra (Südsudan), Ort im Südsudan

Siehe auch:
 Nationalpark Hamra